

Toponyme 

 Plage de l'Ermitage, lieu-dit français de La Réunion ;
 Ravine de l'Ermitage, lieu-dit français de La Réunion ;
 Musée de l'Ermitage, musée russe de Saint-Pétersbourg ;
Grotte de l'Ermitage, formation géologique à Moissey dans le Jura ;
L’Ermitage d'Ahuillé, lieu-dit de la commune d’Ahuillé en Mayenne ;
 .

Titres 

 L'Ermitage (1890-1906), revue littéraire d’avant-garde française.

Autres 
 Ermitage, lieu de vie d’un ermite ;
 Ermitage, nom suisse de cépage.